Аве́диков — українсько-російське і вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Аведиков Леонід Іванович — український антрепренер і актор другої половини XIX століття, родоначальник театральної династії Аведикових.
 Аведиков Овдій Карпович (1877—1919) — український актор і антрепренер. Племінник Леоніда Івановича.
 Аведиков Віктор Овдійович (1905—1971) — український актор. Заслужений артист УРСР (1950). Син Овдія Карповича.
 Аведиков-Авдієнко Петро Овдійович (1899—1972) — український актор і театральний діяч, очільник різних українських театрів 1920-х — 1950-х років. Заслужений артист УРСР (1951). Син Овдія Карповича.

Жінки 
 Аведикова Єлизавета Андріївна (1878—1968) — українська акторка. Заслужена артистка УРСР (1948). Дружина Овдія Карповича.
 Аведикова-Авдієнко Тетяна Петрівна (1938—2015) — українська і російська драматична акторка. Заслужена артистка УРСР (1966). Дочка Петра Овдійовича.